Militärstrafgesetz oder Militärstrafgesetzbuch  heißen:

 Militärstrafgesetz (Österreich) (MilStG), siehe Liste der Delikte des österreichischen Militärstrafgesetzes
 Militärstrafgesetz (Schweiz) (MStG)
historisch:
 Militärstrafgesetzbuch für das Deutsche Reich
 Militärstrafgesetz (DDR), Zweites Gesetz zur Ergänzung des Strafgesetzbuches

Siehe auch:
 Militärstrafrecht – ein Überblick
 Wehrstrafgesetz (Deutschland)